Sami Vatanen (né le  à Jyväskylä) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 2009, il débute en SM-liiga  avec son club formateur du JYP Jyväskylä. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2009, il est acquis au quatrième tour, au  au total par les Ducks d'Anaheim. Au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2010, il est sélectionné au premier tour, en deuxième position par le Metallourg Novokouznetsk. Il part en Amérique du Nord en 2012. Il évolue dans la Ligue américaine de hockey avec les Admirals de Norfolk. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Ducks face au Wild du Minnesota. Il marque son premier but à sa quatrième partie le  face aux Blue Jackets de Columbus et leur gardien Sergueï Bobrovski.

Le , il est échangé aux Devils du New Jersey avec un choix de 3e ronde en 2019 en retour d'Adam Henrique, de Joseph Blandisi et d'un choix de 3e tour en 2018.

Le , il est transigé aux Hurricanes de la Caroline en retour de Fredrik Claesson, de l'attaquant Janne Kuokkanen et d'un choix conditionnel de 4e ronde en 2020.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

SM-liiga 
 2011 : remporte le Trophée Matti-Keinonen.
 2011 : remporte le Trophée Pekka-Rautakallio.
 2011 : nommé dans l'équipe type.
 2012 : remporte le Trophée Pekka-Rautakallio.
 2012 : nommé dans l'équipe type.

LAH 
 2013 : nommé dans la première équipe d'étoiles.
 2013 : nommé dans l'équipe des recrues.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2008-2009 || D Team || Mestis|| 5|| 1|| 1|| 2|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || JYP Jyväskylä || SM-liiga || 55|| 7|| 23|| 30|| 44|| 14|| 3|| 4|| 7|| 6
|-
| 2009-2010 || Suomi U20 || Mestis || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || JYP Jyväskylä || SM-Liiga || 52|| 11|| 20|| 31|| 30|| 3|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2010-2011 || Suomi U20 || Mestis || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || JYP Jyväskylä || SM-Liiga || 49|| 14|| 28|| 42|| 40|| 4|| 2|| 0|| 2|| 4
|-
| 2012-2013 || Admirals de Norfolk || LAH || 62|| 9|| 36|| 45|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Ducks d'Anaheim || LNH || 8|| 2|| 0|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Ducks d'Anaheim || LNH || 48|| 6|| 15|| 21|| 22|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2013-2014 || Admirals de Norfolk || LAH || 8|| 2|| 5|| 7|| 4|| 5|| 0|| 3|| 3|| 4
|-
| 2014-2015 || Ducks d'Anaheim || LNH || 67 || 12 || 25 || 37 || 36 || 16 || 3 || 8 || 11 || 8
|-
| 2015-2016 || Ducks d'Anaheim || LNH || 71 || 9 || 29 || 38 || 20 || 7 || 1 || 3 || 4 || 6
|-
| 2016-2017 || Ducks d'Anaheim || LNH || 71 || 3 || 21 || 24 || 30 || 12 || 1 || 5|| 6 || 4
|-
| 2017-2018 || Ducks d'Anaheim || LNH || 15 || 1 || 3 || 4 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Devils du New Jersey || LNH || 57 || 3 || 25 || 28 || 32 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2018-2019 || Devils du New Jersey || LNH || 50 || 4 ||  13 || 17 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Devils du New Jersey || LNH || 47 || 5 ||  18 || 23 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Hurricanes de la Caroline || LNH || - || - || - || - ||- || 7 || 0 || 3 || 3 ||6
|-
| 2020-2021 || Devils du New Jersey || LNH || 30 || 2 || 4 || 6 || 18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Stars de Dallas || LNH || 9 || 0 || 0 || 0 || 2||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Genève-Servette HC || NL || || || || || ||

| 473 || 47 || 153 || 200 || 212 || 51 || 6 || 20 || 26 || 24

Au niveau international 

| 2008 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 0|| 3|| 3|| 4|| -2|| align="left"| place
|-
| 2009 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 0|| 5|| 5|| 6|| +6||align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 2|| 3|| 5|| 0|| +2|| align="left"| place
|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde || 7|| 0|| 0|| 0|| 6|| -2|| align="left"| place
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 4|| 4|| 4|| +7|| align="left"|  place
|-
| 2014 || align="left"| Jeux olympiques || 6|| 0|| 5|| 5|| 0|| +3|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2016 || align=left|Coupe du monde || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || -4 || align=left| place
|-
| 2022 || align=left| Jeux olympiques || 6|| 0|| 3|| 3|| 4|| +1|| align=left| Médaille d'or
|-
| 2022 ||align="left"| Championnat du monde || 8|| 2|| 4|| 6|| 2|| +7|| align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en juin 1991
Naissance à Jyväskylä
Défenseur de hockey sur glace
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Champion olympique de hockey sur glace
Champion olympique finlandais
Médaillé de bronze olympique finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Choix de repêchage des Ducks d'Anaheim
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Stars de Dallas
Gagnant du trophée Matti-Keinonen
Gagnant du trophée Pekka-Rautakallio